Stanislav Edouardovitch Dragun (en ) ou Stanislaw Edouardavitch Drahun (en ) est un footballeur biélorusse né le  à Minsk. Il évolue au poste de milieu de terrain avec le BATE Borisov.

Biographie

Statistiques

Palmarès 
 Biélorussie espoirs
  de l'Euro espoirs en 2011.
 BATE Borisov
 Champion de Biélorussie en 2017 et 2018.
 Vainqueur de la Coupe de Biélorussie en 2020 et 2021.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international biélorusse
Footballeur aux Jeux olympiques d'été de 2012
Naissance à Minsk
Naissance en juin 1988
Joueur du Krylia Sovetov Samara
Joueur du FK Orenbourg
Joueur du FK BATE Borisov
Joueur du FK Homiel
Joueur du FK Dinamo Minsk
Naissance en RSS de Biélorussie
Joueur du FK Dynamo Moscou